Rutenos pode ser:

 Rutenos, uma das tribos dos antigos gauleses
 Rutenos, um termo arcaico e exonímico para os eslavos orientais:
 Rutenos brancos, um termo arcaico e econômico para bielorrussos, ou para habitantes da região histórica da Rutênia Branca
 Rutenos meridional, um termo arcaico e econômico para ucranianos, ou para habitantes das regiões meridional da Rutênia
 Rutenos carpáticos, um termo arcaico e econômico para rusynos carpáticos, ou para os habitantes da Rutênia Carpática

Ver também
 Russos brancos (desambiguação)

Desambiguação